Somaliabulbyl (Pycnonotus somaliensis) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i nordöstra Afrika. Den betraktas ofta som en underart till trädgårdsbulbyl (P. barbatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen